In 2007 werd het 93ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 13 januari tot 11 april. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Sport beide won was er geen finale om de titel.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per